Die B Grupa 1974/75 war die 26. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 10. August 1974 und endete am 14. Juni 1975.

Modus 
Die 40 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten drei Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten zwei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1974 75
Fußballsaison 1974/75